

Рейсленд — місто, штат Кентуккі
 Рейсленд — переписна місцевість, штат Луїзіана